Rue du Château est un odonyme courant dans les pays francophones.

Belgique 
 Rue du Château à Evere (Bruxelles) ;
 rue du Château à Ixelles (Bruxelles).

France 
 la rue du Château à Asnières-sur-Seine ;
 la rue du Château à Boulogne-Billancourt ;
 la rue du Château à Nantes ;
 la rue du Château à Neuilly-sur-Seine ;
 la rue du Château à Paris.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après place de la Mairie et avant  ; selon La Poste, il en existe près de , ce qui correspond à plus de 8 % des communes françaises.

Notes et références 

Château Rue